Dit is een lijst van planetoïden 120601-120700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120601 - || 1995 UN73 || 20 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120602 - || 1995 VZ1 || 11 november 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120603 - || 1995 VN4 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120604 - || 1995 VF7 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120605 - || 1995 VX7 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120606 - || 1995 VH11 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120607 - || 1995 VH17 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120608 - || 1995 WV11 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120609 - || 1995 WW12 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120610 - || 1995 WF15 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120611 - || 1995 WB17 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120612 - || 1995 WF18 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120613 - || 1995 WV19 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120614 - || 1995 WZ24 || 18 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120615 - || 1995 WO27 || 19 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120616 - || 1995 WE33 || 20 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120617 - || 1995 XE4 || 14 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120618 - || 1995 YD5 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120619 - || 1995 YU10 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120620 - || 1995 YT20 || 25 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120621 - || 1996 AS13 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120622 - || 1996 AD14 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120623 - || 1996 BM6 || 18 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120624 - || 1996 EM2 || 11 maart 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 120625 - || 1996 ES6 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120626 - || 1996 EE8 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120627 - || 1996 EM9 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120628 - || 1996 FO21 || 24 maart 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120629 - || 1996 GC8 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120630 - || 1996 GL8 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120631 - || 1996 GX9 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120632 - || 1996 GC10 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120633 - || 1996 GZ11 || 15 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120634 - || 1996 GP14 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120635 - || 1996 HE16 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120636 - || 1996 HW17 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120637 - || 1996 JC12 || 9 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120638 - || 1996 JC13 || 11 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120639 - || 1996 KJ3 || 24 mei 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120640 - || 1996 PN || 9 augustus 1996 || Macquarie || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| 120641 - || 1996 PH4 || 10 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120642 - || 1996 PY5 || 10 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (120643) Rudimandl || 1996 RU || 10 september 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 120644 - || 1996 RM3 || 11 september 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120645 - || 1996 RA10 || 7 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120646 - || 1996 RE17 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120647 - || 1996 SZ3 || 21 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120648 - || 1996 SE4 || 19 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120649 - || 1996 TZ3 || 8 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120650 - || 1996 TV7 || 11 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120651 - || 1996 TA10 || 15 oktober 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 120652 - || 1996 TF16 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120653 - || 1996 TB19 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120654 - || 1996 TU26 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120655 - || 1996 TZ29 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120656 - || 1996 TV45 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120657 - || 1996 UP2 || 17 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120658 - || 1996 UQ2 || 17 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120659 - || 1996 UX2 || 18 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120660 - || 1996 VA || 1 november 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 120661 - || 1996 VZ2 || 11 november 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 120662 - || 1996 VK9 || 3 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120663 - || 1996 VN15 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120664 - || 1996 VR15 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120665 - || 1996 XT || 1 december 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120666 - || 1996 XL4 || 6 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120667 - || 1996 XB8 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120668 - || 1996 XM8 || 6 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120669 - || 1996 XT13 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120670 - || 1996 XM21 || 8 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120671 - || 1996 XT25 || 12 december 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| 120672 - || 1997 AK || 2 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120673 - || 1997 AA6 || 2 januari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120674 - || 1997 AV7 || 2 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120675 - || 1997 AO10 || 9 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120676 - || 1997 AO16 || 14 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 120677 - || 1997 AW20 || 11 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120678 - || 1997 BB4 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120679 - || 1997 BW4 || 29 januari 1997 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| 120680 - || 1997 BT5 || 31 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 120681 - || 1997 BB6 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120682 - || 1997 CZ1 || 1 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120683 - || 1997 CJ6 || 6 februari 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 120684 - || 1997 CA9 || 1 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120685 - || 1997 CM9 || 1 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120686 - || 1997 CY10 || 3 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120687 - || 1997 CJ11 || 3 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120688 - || 1997 CM23 || 7 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120689 - || 1997 EG5 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120690 - || 1997 EE9 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120691 - || 1997 EZ28 || 10 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120692 - || 1997 EA37 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120693 - || 1997 GN1 || 8 april 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 120694 - || 1997 GV5 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120695 - || 1997 GU40 || 7 april 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120696 - || 1997 HH || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120697 - || 1997 HP1 || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120698 - || 1997 HG13 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120699 - || 1997 HM14 || 27 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120700 - || 1997 HO16 || 30 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten